Лев Майо́ров: Майоров, Лев Васильевич (1933—2005) — советский российский физик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Майоров, Лев Николаевич (1969—2020) — российский и азербайджанский футболист, полузащитник.